В данный список включены рода бабочек семейства Листовёрток (Tortricidae). Таксоны родового уровня распределены по подсемействам в алфавитном порядке. Семейство листовёрток включает более 750 родов и около 6300 видов.

Подсемейство Chlidanotinae
Archimaga
Auratonota
Caenognosis
Charitographa
Chlidanota
Daulocnema
Gnaphalostoma
Hilarographa
Iconostigma
Irianassa
Isotrias
Litotenes
Lypothora
Macrochlidia
Mictocommosis
Mictopsichia
Neotenes
Nexosa
Olindia
Picroxena
Polylopha
Polyortha
Polyvena
Pseudatteria
Pseudocomotis
Saetotenes
Thaumatographa
Trymalitis

Подсемейство Olethreutinae

A - C
Acanthoclita
Acroclita
Actinocentra
Adenoneura
Aemulatrix
Age
Agriophanes
Ahmosia
Alcina
Alischirnevaia
Allodapella
Allohermenias
Anathamna
Ancylis
Andrioplecta
Antaeola
Anthozela
Antichlidas
Antictenista
Antirrhopa
Apeleptera
Apolychrosis
Apotomis
Apsidophora
Archilobesia
Argyroploce
Argyroptocha
Articolla
Artiphanes
Asaphistis
Asketria
Assulella
Astenodes
Astronauta
Asymmetrarcha
Aterpia
Atrypsiastis
Bactra
Bactrostoma
Bakia
Barbara
Basigonia
Bathrotoma
Bipartivalva
Blastesthia
Blastopetrova
Brachiocera
Brachioxena
Bubonoxena
Bucephalacra
Cacocharis
Camptrodoxa
Capricornia
Cellifera
Celypha
Centroxena
Cephalophyes
Chimoptesis
Cimeliomorpha
Cirrilaspeyresia
Cirriphora
Clavigesta
Coccothera
Coccyx
Coenobiodes
Collicularia
Collogenes
Coniostola
Corethrarcha
Corticivora
Cosmetra
Cosmorrhyncha
Costosa
Crimnologa
Crocidosema
Crocostola
Crusimetra
Cryptaspasma
Cryptophlebia
Cyclacanthina
Cydia
Cymolomia
Cyphophanes

D - G
Dactylioglypha
Demeijerella
Diakonoffiana
Dicephalarcha
Dichrorampha
Dicnecidia
Didrimys
Dierlia
Dinogenes
Diplonearcha
Diplosemaphora
Dolichohedya
Doliochastis
Dracontogena
Dudua
Duessa
Dynatorhabda
Eccopsis
Eccoptocera
Ecdytolopha
Electresia
Embolostoma
Emrahia
Enarmonia
Enarmoniodes
Endothenia
Engelana
Enveryucelia
Epibactra
Epiblema
Epinotia
Episimoides
Episimus
Eriopsela
Eubrochoneura
Eucoenogenes
Eucosma
Eucosmogastra
Eucosmoides
Eucosmomorpha
Eucosmophyes
Eudemis
Eudemopsis
Eumarozia
Euobraztsovia
Evora
Exartema
Foveifera
Fulcrifera
Ganabalia
Gatesclarkeana
Gibberifera
Gnathmocerodes
Goditha
Gonomomera
Grapholita
Gravitarmata
Gretchena
Gypsonoma
Gypsonomoides

H - O
Hedya
Heleanna
Helictophanes
Hendecaneura
Hendecasticha
Henioloba
Hermenias
Herpystis
Heteroschistis
Hikagehamakia
Hilaroptila
Hiroshiinoueana
Hopliteccopsis
Hoplitendemis
Hylotropha
Hystrichophora
Hystrichoscelus
Icelita
Jerapowellia
Karacaoglania
Kennelia
Larisa
Lathronympha
Leguminivora
Lepidunca
Lepteucosma
Licigena
Lipsotelus
Lobesia
Loboschiza
Lorita
Macraesthetica
Matsumuraeses
Megaherpystis
Megalota
Mehteria
Meiligma
Melanalopha
Metacosma
Metaselena
Metendothenia
Metrioglypha
Mevlanaia
Microsarotis
Mimarsinania
Molybdocrates
Mystogenes
Nenomoshia
Neoanathamna
Neohermenias
Neopotamia
Neorrhyncha
Neostatherotis
Niphadophylax
Noduliferola
Notocelia
Nuntiella
Oestropa
Olethreutes
Omiostola
Ophiorhabda
Oriodryas
Orthotaenia
Osthelderiella
Oxysemaphora

P - S
Palaeomorpha
Pammene
Pammenemima
Pammenodes
Parabactra
Parachanda
Paralobesia
Parapammene
Parepisimia
Pelatea
Pelochrista
Penestostoma
Penthostola
Peridaedala
Periphoeba
Phaecadophora
Phaecasiophora
Phalarocarpa
Phaneta
Phaulacantha
Piniphila
Plutographa
Podognatha
Pomatophora
Potiosa
Pristerognatha
Procoronis
Prophaecasia
Proschistis
Protancylis
Proteoteras
Protobactra
Psegmatica
Pseudexentera
Pseudoclita
Pseudococcyx
Pseudogalleria
Pseudohedya
Pseudohermenias
Pseudophiaris
Pseudosciaphila
Psilacantha
Pternidora
Retinia
Rhectogonia
Rhodacra
Rhodocosmaria
Rhodotoxotis
Rhopalovalva
Rhopaltriplasia
Rhopobota
Rhyacionia
Riculoides
Rudisosciaria
Ruthita
Saliciphaga
Salsolicola
Satronia
Selania
Semniotes
Semnostola
Semutophila
Sereda
Sillybiphora
Sisona
Sonia
Sorolopha
Spanistoneura
Spilonota
Stalagmocroca
Statheromeris
Statherotis
Statheromantis
Statherotoxys
Stenentoma
Stictea
Strepsicrates
Strophedra
Strophedromorpha
Stygitropha
Suleima
Sycacantha
Syntozyga
Syricoris
Syropetrova

T - Z
Teleta
Temnolopha
Tetramoera
Thaumatoptyla
Theorica
Thiodia
Thiodiodes
Thylacandra
Thymioptila
Thysanocrepis
Tia
Titanotoca
Tokuana
Trachyschistis
Triheteracra
Tritopterna
Tsinilla
Ukamenia
Xenolepis
Xenopotamia
Yunusemreia
Zeiraphera
Zomaria
Zomariana

Подсемейство Tortricinae

A - C
Accra
Acleris
Acroceuthes
Acroplectis
Adoxophyes
Aelostoma
Aesiocopa
Aethes
Aleimma
Alytopistis
Amboyna
Amorbia
Amphicoecia
Anacrusis
Anchicremna
Ancyroclepsis
Aneuxanthis
Anisogona
Anisolepida
Anisotenes
Anopina
Anthophrys
Antigraptis
Antiphrastis
Apateta
Aphelia
Aphrozestis
Aphthonocosma
Apinoglossa
Aplastoceros
Apotoforma
Apura
Archactenis
Archepandemis
Archicnephasia
Archidemis
Archigraptis
Archips
Arctephora
Ardeutica
Argyrotaenia
Aristocosma
Arizelana
Arotrophora
Ascerodes
Asterolepis
Astrosa
Atelodora
Atteria
Authomaema
Avaria
Axioprepes
Balioxena
Barnardiella
Barygnathella
Bathypluta
Battalia
Beryllophantis
Borboniella
Borneogena
Brachiolia
Brachyvalva
Bradleyella
Branchophantis
Brongersmia
Cacoecimorpha
Callibryastis
Camadeniana
Campotenes
Capnoptycha
Capua
Carphomigma
Catamacta
Cenopis
Cerace
Ceramea
Chersomorpha
Chionothremma
Chiraps
Choanograptis
Choristenes
Choristoneura
Chresmarcha
Chrysoxena
Clepsiphyes
Clepsis
Cleptacaca
Cnephasia
Cnephasitis
Cochylis
Coeloptera
Coelostathma
Copidostoma
Cornicacoecia
Cornusaccula
Cornuticlava
Cosmiophrys
Ctenopseustis
Cudonigera
Curvisaccula
Cuspidata

D - H
Daemilus
Danilevskiana
Decodes
Deltinea
Deltobathra
Deltisosciaria
Diactenis
Diactora
Diadelomorpha
Dicellitis
Dichelia
Dichelopa
Digitosa
Diphtheropyga
Diplocalyptis
Dipterina
Doloploca
Doridostoma
Dorithia
Drachmobola
Eana
Eboda
Ebodina
Ecclitica
Ecnomiomorpha
Egogepa
Elaeodina
Electracma
Electraglaia
Empedcochylis
Enarmonodes
Epagoge
Epalxiphora
Epichorista
Epichoristodes
Epicnephasia
Epiphyas
Epitrichosma
Epitymbia
Eremas
Ericodesma
Eulia
Eupoecilia
Eurydoxa
Eurythecta
Exapate
Furcinula
Gelophaula
Geogepa
Geophyraspis
Glyphidoptera
Gnorismoneura
Goniotorna
Gynnidomorpha
Harmologa
Herotyda
Heterochorista
Hiceteria
Histura
Homalernis
Homona
Homonoides
Homonopsis
Hydaranthes
Hypsidracon

I - P
Idolatteria
Immariana
Ioditis
Isochorista
Isodemis
Isotenes
Kawabea
Labidosa
Laciniella
Lambertiodes
Lamyrodes
Latibulocrinis
Leontochroma
Leptochroptila
Leurogyia
Lobogenesis
Loparcha
Lophoprora
Lozotaeniodes
Lumaria
Macrothyma
Mantua
Maoritenes
Matronula
Megalomacha
Meridemis
Meritastis
Merophyas
Mesocalyptis
Metachorista
Metamesia
Metrernis
Mictoneura
Midaellobes
Mimeoclysia
Neocalyptis
Neosphaleroptera
Nesochoris
Nesoscopa
Niasoma
Niphothixa
Notioclepsis
Ochetarcha
Oligotenes
Orthocomotis
Oxypteron
Palaeotoma
Panaphelix
Pandemis
Pandurista
Panegyra
Paracomotis
Paracroesia
Paramesiodes
Paranepsia
Paraphyas
Paraptila
Parastranga
Paratorna
Pareboda
Pentacitrotus
Peraglyphis
Periclepsis
Peteliacma
Phaenacropista
Phalonidia
Philedone
Philedonides
Philocryptica
Phlebozemia
Pisinidea
Planostocha
Planotortrix
Platynota
Platysemaphora
Polemograptis
Polydrachma
Proactenis
Procalyptis
Procrica
Proeulia
Propiromorpha
Proselena
Protarchella
Prothelymna
Protopterna
Pseudargyrotoza
Pseudeboda
Pseudeulia
Pseudocroesia
Pseudomeritastis
Pteridoporthis
Pternozyga
Ptycholomoides
Punctapinella
Pyrgotis
Pyrsarcha

R - Z
Rhabdotenes
Rhomboceros
Rhopalotenes
Rhynchophyllis
Rhythmologa
Sanguinograptis
Schoenotenes
Sclerodisca
Scolioplecta
Scotiophyes
Scyphoceros
Scytalognatha
Selenodes
Sisurcana
Snodgrassia
Sociosa
Sorensenata
Sparganopseustis
Sparganothis
Sparganothoides
Spatalistis
Sphaleroptera
Spheterista
Stenarchella
Stenotenes
Subargyrotaenia
Syllomatia
Symphygas
Syncratus
Syndemis
Synnoma
Synochoneura
Taeniarchis
Tanychaeta
Templemania
Tenoa
Terricula
Terthreutis
Thrincophora
Tinacrucis
Tracholena
Transita
Transtillaspis
Tremophora
Trophocosta
Trychnophylla
Tymbarcha
Uelia
Ulodemis
Vellonifer
Vialonga
Viettea
Williella
Xeneda
Xenophylla
Xenotemna
Xenotenes
Xenothictis
Xerocnephasia
Zacorisca

Incertae sedis

A - D
Abrepagoge
Acantheucosma
Acarolella
Actihema
Aethesoides
Agapeta
Allodemis
Amallectis
Anaccra
Anielia
Anoecophysis
Anopinella
Aphalonia
Apotomops
Aprepodoxa
Arcesis
Archipimima
Asteriognatha
Atepa
Balbidomaga
Banhadoa
Belemgena
Bicavernaria
Biclonuncaria
Bidorpitia
Bonagota
Carolella
Cartagogena
Ceratoxanthis
Charitostega
Chicotortrix
Chileulia
Chilips
Chlorortha
Choristis
Cirrothaumatia
Clarkenia
Clarkeulia
Cnesteboda
Cochylidia
Cochylidicnium
Cochylimorpha
Commophila
Coristaca
Cornesia
Coryssovalva
Cosmopoda
Cryptocochylis
Cryptomelaena
Cryptoschesis
Cuproxena
Cylichneulia
Decodina
Denaeantha
Dicanticinta
Diceratura
Dinophalia
Dolichurella
Dynatocephala

E - P
Eliachna
Enallcochylis
Eriotortrix
Ernocornutia
Ernocornutina
Eucosmocydia
Eugnosta
Exeristeboda
Exoletuncus
Falseuncaria
Fulvoclysia
Galomecalpa
Gauruncus
Geitocochylis
Gongylotypa
Gryposcleroma
Harposcleritia
Helicteulia
Heliocosma
Henricus
Heppnerographa
Histurodes
Holoptygma
Hynhamia
Hypenolobosa
Hyposarotis
Hyptiharpa
Hysterophora
Icteralaria
Inape
Juxtolena
Lasiothyris
Lincicochylis
Makivora
Marylinka
Mesocharis
Mesotes
Mielkeana
Mimcochylis
Mimeugnosta
Minutargyrotoza
Monimosocia
Monoceratuncus
Monortha
Mourecochylis
Namasia
Neobarbara
Neoeulia
Nephograptis
Netechma
Oligobalia
Oregocerata
Ortognatosia
Oryguncus
Osmaria
Pammenitis
Paramorbia
Paraphasis
Parirazona
Petridia
Phtheochroa
Phtheochroides
Piercea
Planaltinella
Plinthograptis
Polythora
Popayanita
Prochlidonia
Prohysterophora
Pseudacroclita
Pseudopammene
Psiathovalva
Ptycholoma
Ptyongnathosia

Q - Z
Quasieulia
Rebinea
Reptilisocia
Revertuncaria
Rigidsociaria
Rolandylis
Rubidograptis
Rubrograptis
Rudenia
Russograptis
Rutilograptis
Saetosacculina
Saphenista
Seticosta
Silenis
Socioplana
Sparganothina
Spinipogon
Statignatha
Stephanopyga
Subtranstillaspis
Syllonoma
Synalocha
Syngamoneura
Tapinodoxa
Telurips
Terinebrica
Thoridia
Thylacogaster
Thysanphalonia
Tina
Tortricidrosis
Tosirips
Trachybirsis
Tuckia
Tylopeza
Uncicida
Utrivalva
Varifula
Vulpoxena
Xenosocia

См. также 
Список парусников России и сопредельных стран
Список бабочек Индии (Papilionidae)
Список муравьёв Индии

Примечания

Литература 
Beccaloni, G. W., Scoble, M. J., Robinson, G. S. & Pitkin, B. (Editors). 2003. The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex). World Wide Web electronic publication.

Ссылки 
 Каталог мировой фауны семейства  Tortricidae.

Списки бабочек